Храм на Мелкарт може да се отнася за:

 Храм на Мелкарт в Гадес
 Храм на Мелкарт на островния Тир, подигнат от Хирам;
 Храм на Мелкарт на остров Тасос.

Мелкарт
Финикийски храмове